

Geografia

Francia 
 Grandval – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Grandval – ex comune ora frazione di Mardilly, comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)

Svizzera 
 Grandval – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)